Washington Times oder The Washington Times ist der Titel folgender US-amerikanischer Tageszeitungen:

 The Washington Times, erscheint seit 1982
 Washington Times (1894–1939), 1894 gegründet, 1939 mit The Washington Herald vereinigt
 Washington Times-Herald, erschien 1939 bis 1954